Sankt Hans Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Sankt Hans Kirke (Odense) – en kirke i Sankt Hans Sogn i Odense Kommune
 Sankt Hans Kirke (Hjørring) – en kirke i Sankt Hans Sogn i Hjørring Kommune
 Sankt Hans Kirke (Stege) – Stege Kirke i Stege Sogn i Vordingborg Kommune kaldtes tidligere Sankt Hans Kirke
 Sankt Hans Kirke (Flensborg) – en kirke i Flensborg, Tyskland